Harry McShane peut désigner :
 Harry McShane (1920-2012), footballeur écossais ;
  (1891-1988), homme politique écossais.

Voir aussi